Волконский, Михаил:Волконский, Михаил Андреевич (ум. 1709) — князь, воевода и окольничий.
Волконский, Михаил Константинович (ум. 1610) — князь, воевода и окольничий
Волконский, Михаил Никитич (1713—1788) — князь, российский военный и государственный деятель, московский губернатор в 1771—1780 годах.
Волконский, Михаил Николаевич (1860—1917) — князь, русский писатель и драматург, один из руководителей Союза русского народа.
 Волконский, Михаил Петрович Жмурка (ок. 1540 — до 1610) — князь, голова сотенный, затем воевода в Астрахани, Шацке и Ливнах.
Волконский, Михаил Петрович (1891—1961) — князь, русский певец, баритон.
Волконский, Михаил Сергеевич (1832—1909) — русский государственный деятель.
Волконский, Михаил Фёдорович  (ум. 1629) — князь, стольник.